Борриана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Биелла.

Население составляет 849 человек (2008 г.), плотность населения составляет 170 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 13872. Телефонный код — 015.

Покровителем города почитается святой Сульпиций (San Sulpizio). В его честь освящён приходской храм.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.borriana.bi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/